Села:
 Табаївка — Харківська область, Куп'янський район
 Табаївка — Чернігівського району Чернігівської області.